Termin aspartinska alfa-dekarboksilaza ima više značenja.

 Aspartatna 1-dekarboksilaza, enzim
 Glutamatna dekarboksilaza, enzim